Зело́т, зило́т — от , букв. «ревнитель, приверженец»:

Исторические понятия
 Зилоты (зелоты; I век до н. э. — I век н. э) — социально-политическое и религиозно-эсхатологическое течение в Иудее, возникшее в эпоху Маккавеев во 2-й половине I века до н. э. и оформившееся окончательно в середине I века н. э.
 Зилоты (XII—XIV века) — политическая партия в Константинополе в XII—XIV веках, находившаяся в противостоянии с партией политиков. Её приверженцы, в числе которых были преимущественно монахи и представители низших городских слоёв, заявляли себя строгими ревнителями церковных правил и добивались, чтобы государство не посягало на права Церкви и не вмешивалось в сферу духовной власти. Фессалоникийским зелотам удалось наладить эффективное гражданское самоуправление за восемь лет. Они «конфисковали» имущество аристократии и перераспределили их богатство.
 Зилоты (XIV век) — греческая антиаристократическая политическая группировка, захватившая на несколько лет власть в Фессалониках в XIV веке.
Современное понятие
 Зилоты — современное греческое название монахов, ведущих подчёркнуто аскетичный образ жизни и негативно относящихся к экуменизму и церковному модернизму.

Персоналии
 Симон Зелот — один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа.

См. также 
 Кружок ревнителей благочестия (XVII век)
 О зилотах мира StarCraft см. Протосс